

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
Brøndby: 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019

 
Brøndby: 2014-2015, 2016-2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale danese